La Horqueta peut désigner :

La Horqueta : une ville du département de Colonia.

La Horqueta : la capitale de la paroisse civile de Virgen del Valle de la municipalité de Tucupita dans l'État de Delta Amacuro.

Homonymie de toponyme